Humann ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Humann (1777–1854), Präsident des Verwaltungsrates der Hessischen Ludwigsbahn
 Carl Humann (1839–1896), deutscher Ingenieur, Architekt und Klassischer Archäologe (Pergamonaltar)
 Edgar Humann-Guilleminot (1838–1914), französischer Admiral
 Georg Humann (1847–1932), deutscher Architekt und Kunsthistoriker
 Hans Humann (1878–1933), deutscher Offizier, Diplomat (Marineattaché) und Geschäftsmann
 Heinrich Humann (1837–1915), Landwirt und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Helmut Humann (1922–1996), deutscher Maler und Grafiker
 Henrik Humann (1951–2012), deutscher Künstler, sowie Gold- und Silberschmiedemeister
 Jean-Georges Humann (1780–1842), Straßburger Finanzier und Finanzminister 
 Johann Jakob Humann (1771–1834), deutscher Bischof von Mainz
 Johannes Humann (1880–1941), deutscher Politiker (Zentrum), MdL Preußen
 Klaus Humann (* 1950), deutscher Verleger
 Louise Humann (1766–1836), Straßburger Bürgerin und karitative Förderin
 Rolf von Humann (1885–1961), deutscher Politiker (NSDAP)
 Théodore Humann, Bürgermeister von Straßburg 1864–1870

Geographisches
 Humann Point, Landspitze der Brabant-Insel im Palmer-Archipel, Antarktis

Siehe auch:
 Human